|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2013 vond plaats van 4 tot en met 12 mei 2013 in het Caja Mágica in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de dertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2013. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was zeer sterk bezet: uit de top 30 namen 29 speelsters deel.

Het eerste reekshoofd, titelverdedigster Serena Williams uit de Verenigde Staten, prolongeerde haar titel. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Williams wist voor de tweede keer het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Het was haar vijftigste WTA-titel, de vierde van 2013.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde. Ook de Nederlandse Kiki Bertens wist haar openingspartij niet te winnen.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden zich niet voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká, werd in de tweede ronde uitgeschakeld. In feite wist geen van de acht geplaatste teams zelfs maar tot de halve finale door te dringen.

Het ongeplaatste duo Anastasija Pavljoetsjenkova en Lucie Šafářová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Cara Black en Marina Erakovic in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel, na het toernooi van Charleston vorig jaar. Russin Pavljoetsjenkova had daarnaast twee dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 

  Toernooischema WTA

Madrid 2013
Madrid